CUG poate fi:

 CUG Cluj, Combinatul de Utilaj Greu (CUG) Cluj-Napoca
 CUG Iași, Combinatul de Utilaj Greu (CUG) Iași, în prezent numit Fortus
 C.U.G., cartier de la marginea sudului orașului Iași
 CUG - Closed User Group

Vezi și 
 IUG